Balangan ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Selatan. Stand 2020 leben hier circa 132.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Balangan ist Paringin.

Geographie 

Balangan liegt im Norden von Kalimantan Selatan an der Grenze zu Kalimantan Timur. Es grenzt an die Regierungsbezirke Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah und Kotabaru. Administrativ unterteilt sich Balangan in 8 Distrikte (Kecamatan) mit 157 Dörfern,  davon 154 Desa und 3 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Balangan 132.103 Menschen, 66.863 Männer und 65.240 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 70 Personen pro Quadratkilometer. 94,5 Prozent der Einwohner sind Muslime, 3,2 Prozent Buddhisten, 1,4 Prozent Hindus und 0,9 Prozent Christen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Selatan
Geographie (Borneo)